Morumshällarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Morumshällarna (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Morumshällarna (vid Bastö, Borgå), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar